York Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 York Township (Arkansas)
 York Township (Carroll County, Illinois)
 York Township (Clark County, Illinois)
 York Township (DuPage County, Illinois)
 York Township (Benton County, Indiana)
 York Township (Dearborn County, Indiana)
 York Township (Elkhart County, Indiana)
 York Township (Noble County, Indiana)
 York Township (Steuben County, Indiana)
 York Township (Switzerland County, Indiana)
 York Township (Iowa County, Iowa)
 York Township (Pottawattamie County, Iowa)
 York Township (Tama County, Iowa)
 York Township (Kansas)
 York Township (Michigan)
 York Township (Minnesota)
 York Township (Missouri)
 York Township (North Dakota)
 York Township (Athens County, Ohio)
 York Township (Belmont County, Ohio)
 York Township (Darke County, Ohio)
 York Township (Fulton County, Ohio)
 York Township (Medina County, Ohio)
 York Township (Morgan County, Ohio)
 York Township (Sandusky County, Ohio)
 York Township (Tuscarawas County, Ohio)
 York Township (Union County, Ohio)
 York Township (Van Wert County, Ohio)
 York Township (Pennsylvania)
 York Township (Day County, South Dakota)
 York Township (Hand County, South Dakota)